Кирьякос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кирьякос, Диомидис (1811—1869) — греческий юрист и политик 19—го века.
 Кирьякос, Сотириос (род. 1979) — греческий футболист, выступавший на позиции защитника.

См. также 
 Кириак (имя)